Bogoslovka (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Bogoslovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia